Příjmení Knap (Knapová), nebo Knapp (Knappová) nosí více různých osobností:

 Adéla Knapová (* 1976) – česká novinářka a spisovatelka
 Hana Knapová (* asi 1956) – československá krasobruslařka
 Iva Knapová (* 1960) – československá reprezentantka v orientačním běhu
 Jan Knap (* 1949) – český malíř
 Jana Knapová (* 1990) – česká reprezentantka v orientačním běhu
 Josef Knap (1900–1973) – český spisovatel
 Ondrej Knap (* 1944) – slovenský fotbalista
 Petr Knap (* 1952) – český fotbalista
 Roman Knap (* 1975) – český manažer, generální ředitel státního podniku Česká pošta
 Viliam Knap (* 1967) – slovenský hokejista
 Vladimír Knap (1911–1991) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ

Knapp 
 Jake Knapp – americký vývojář, účastnil se vývoje produktů Gmail a Google Hangouts
 Jindřich Knapp (1895–1982) – československý automobilový závodník na vozech Walter
 Karin Knappová (* 1987) – italská tenistka
 Lubomír Knapp (* 1950) – český fotbalista
 Marta Knappová (1925–2008) – právnička, manželka Viktora
 Mamert Knapp (1837–1896) – nakladatel a knihtiskař
 Miloslava Knappová (* 1936) – česká jazykovědkyně
 Viktor Knapp (1913–1996) – český právní vědec
 Zdeněk Hanuš Knapp (1910–1989) - československý letec za 2. světové války, příslušník 311. bombardovací peruti RAF

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení